Pilar Bavorská (Maria del Pilar Eulalia Antonia Isabella Ludovika Franziska Josepha Rita Euphrasia von Wittelsbach; 13. března 1891, Mnichov – 29. ledna 1987, Mnichov) byla jedinou dcerou prince Ludvíka Ferdinanda Bavorského a jeho manželky Marie de la Paz de Borbón.

Původ 
Princezna Pilar Bavorská se narodila 13. března 1891 v Mnichově jako třetí a nejmladší dítě, jediná dcera bavorského prince Ludvíka Ferdinanda a jeho manželky, španělské infantky Marie de la Paz de Borbón. Z matčiny strany byla vnučkou španělské královny Isabely II. a tedy i neteří a sestřenicí španělských králů Alfonse XII. a Alfonse XIII. Princezna měla dva starší bratry, v Madridu narozeného bratra Ferdinanda a o pět let staršího bratra Adalberta, historika a německého velvyslance ve Španělsku.

Psaní 
Princezna Pilar byla spoluautorkou biografie z roku 1932, Every Inch a King (Každým coulem král), o jejím bratranci španělském králi Alfonsovi XIII. Pilar byla také malířkou a po 40 let vedla bavorskou pobočku německého červeného kříže.

Princezna Pilar Bavorská se nikdy neprovdala a zemřela 29. ledna 1987 ve věku 95 let v rodném Mnichově bezdětná.

Vyznamenání 
  : 901. dáma řádu královny Marie Luisy - .

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Dámy Řádu královny Marie Luisy
Narození 13. března
Narození v roce 1891
Narození v Mnichově
Úmrtí 29. ledna
Úmrtí v roce 1987
Úmrtí v Mnichově
Ženy